Яков Александрович Слуцкий (1815 — 1898) — русский военный юрист, член Главного военного суда, генерал от инфантерии.

Биография 

Слуцкий родился в дворянской семье. Получив образование в Артиллерийском училище, 7 января 1835 года произведён в прапорщики и переведён в Офицерские классы того же училища, которые окончил в 1837 году, после чего первоначально служил в артиллерии.

Произведённый 8 апреля 1851 года в подполковники, в 1850-е годы являлся командующим, а после производства в полковники 30 марта 1856 года — командиром 3-й бригады Сибирского линейного казачьего войска. К этому периоду службы Слуцкого в Омске относится его знакомство с Ф. М. Достоевским, которому он содействовал, в частности, в определении пасынка в Сибирский кадетский корпус и в назначении единовременного пособия после смерти мужа М.Д. Исаевой (ставшей супругой Достоевского). Писатель характеризовал Слуцкого как "человека семейного и значительного в Омске", отмечая, что его пасынок был принят в корпус "благодаря заботливости доброго и благородного Якова Александровича Слуцкого".

В 1860-е годы Слуцкий был переведён на службу в Санкт-Петербург, получив назначение состоять при военном министре Д. А. Милютине по особым поручениям, до казачьих войск относящимся, а затем чиновником по особым поручениям V класса. При проведении в 1867 году Д. А. Милютиным военно-судебной реформы вакансии председателей и членов вновь создаваемых военно-окружных судов, за отсутствием в русской армии специально подготовленных военных юристов, замещались строевыми чинами, и Слуцкий был назначен военным судьёй Петербургского военно-окружного суда, вскоре, 20 мая 1868 года, произведён в генерал-майоры, затем перемещён военным судьёй во вновь открытый (10 декабря 1868 года) Одесский военно-окружной суд, а при открытии в 1869 году (23 октября) Киевского военно-окружного суда был назначен его председателем.

Прослужив в Киеве 11 лет, в 1880 году Слуцкий был произведён в генерал-лейтенанты (30 августа) и назначен одним из пяти постоянных членов Главного военного суда, занимая эту должность вплоть до 8 октября 1889 года, когда был произведён в генералы от инфантерии с увольнением от службы по болезни с мундиром и пенсией.

27 октября 1898 года  скончался в возрасте 83 лет и был похоронен на Казанском кладбище в Царском Селе.

Семья 
Слуцкий был женат на Людмиле-Анне Густавовне Гасфорд, дочери видного военного и государственного деятеля Российской империи, генерал-губернатора Западной Сибири и командира Отдельного Сибирского корпуса, члена Государственного совета генерал от инфантерии Густава Христиановича Гасфорда, под командованием которого он служил в Омске. Л.Г. Слуцкая скончалась 29 мая 1891 года и была похоронена на Казанском кладбище Царского Села.

Ссылки 
 Слуцкий Яков Александрович

Награды 
Слуцкий имел знак отличия за L лет беспорочной службы (1888 год) и был награждён многими орденами, в их числе:

 Орден Святой Анны 3-й степени (1854 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1859 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1863 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1865 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1870 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1873 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1878 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (15 мая 1883 года)
 Орден Белого орла (30 августа 1888 года)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2. Л — Я. — М., 2009. — С. 503. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. —  СПб., 2007. — С. 181. — ISBN 5-86007-515-4
 Петербургский некрополь. Т. 4 (С—Ө). — СПб., 1913. — С. 99-100.
 Ежегодник русской армии на 1869 год. — СПб., 1869. — С. 484. То же на 1870 год. Ч. 2. — СПб., 1870. — С. 319.
 Список подполковникам по старшинству. Исправлено по 26 мая 1855 года. — СПб., 1855. — С. 131.
 Список полковникам по старшинству. 1857 год. — СПб., 1857. — С. 371. То же. Исправлено по 3 июня 1864 года. — СПб., 1864. — С. 136. То же. Исправлено по 5 апреля 1868 года. — СПб., 1868. — С. 51.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 декабря 1881 года. — СПб., 1881. — С. 435. То же. Исправлено по 1 сентября 1888 года. — СПб., 1888. — С. 231.

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Юристы Российской империи
Судьи Российской империи
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)